Kitchingnathus (Kitchings' onderkaak) is een geslacht van uitgestorven basale procolophonide parareptielen uit afzettingen uit het Vroeg-Trias (Vroeg-Olenekien) van de provincie Oost-Kaap, Zuid-Afrika. 

Het is bekend van het holotype BP/1/1187, een schedel en gedeeltelijk postcranium, dat eerst werd toegewezen aan de meer afgeleide Procolophon trigoniceps. Het werd verzameld door de Zuid-Afrikaanse paleontoloog James W. Kitching in oktober 1952 op Hobbs Hill, ten westen van Cathcart. Het werd gevonden in het middelste of bovenste deel van de Katbergformatie van de Beaufortgroep (Karoo-bekken) en toegewezen aan de bovenste Lystrosaurus-assemblagezone. 

Het werd benoemd in 2008 door Juan Carlos Cisneros en de typesoort is Kitchingnathus untabeni. De geslachtsnaam eert James W. Kitching, en combineert zijn naam met het Grieks gnathos, wat 'onderkaak' betekent. De soortaanduiding die 'van de heuvel' betekent in isiZulu, verwijst naar de plaats waar het fossiel werd gevonden.

Fylogenie 
Cladogram volgens Cisneros, 2008:

Uitgestorven Procolophonomorpha